Andreas Mikkelsen (né le  à Oslo) est un pilote de rallye norvégien. Il est vainqueur de l'Intercontinental Rally Challenge en 2011 et 2012 et champion du monde des rallyes - 2 en 2021.

Biographie 

En 2008, à 18 ans, il a remporté le Rallye Finnskog Norway, sur Ford Focus WRC, avec Ola Fløene.

Il est devenu vainqueur de l'Intercontinental Rally Challenge sur Škoda Fabia S2000 devant Jan Kopecký, en gagnant le Rallye de Chypre le , avec 1 point et demi d'avance (plus faible écart de ce championnat), à 22 ans (plus jeune vainqueur). Sa seconde victoire est obtenue au Rallye d'Écosse, et deux places de second sont également à mettre à son actif durant cette saison d'IRC.

En 2012, il remporte pour la seconde fois consécutive l'IRC grâce à ses six secondes places pour une nouvelle fois deux victoires (même équipage, le seul à réussir ce doublé), ainsi que la Coupe d'Europe FIA des rallyes d'Europe du sud-ouest en championnat d'Europe (ERC).

En 2013, il intègre l'équipe Volkswagen aux côtés du français Sébastien Ogier et du finlandais Jari-Matti Latvala. Sa meilleure performance durant cette saison est une  obtenue lors des rallyes de l'Acropole et du rallye de Grande-Bretagne. La même année son ancien copilote Ola Fløene obtient le titre de champion du monde des copilotes juniors, associé au pilote suédois Pontus Tidemand sur Ford Fiesta R2.

Durant le championnat du monde des rallyes 2014, Mikkelsen se sépare de son copilote  pour refaire équipe avec Ola Fløene à partir du rallye de Sardaigne. Ses meilleures performances durant cette saison sont une  lors des rallyes de Suède, de Pologne et de France. Sa régularité lui permet de finir le championnat à la troisième place, derrière ses coéquipiers Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala.

Après avoir frôlé sa première victoire lors du Rallye de Suède 2015, Andreas Mikkelsen remporte sa première victoire en Championnat du monde des rallyes (WRC) à l'occasion du Rallye de Catalogne, profitant notamment d'une erreur de Sébastien Ogier,  incontestable du rallye jusqu'à cette dernière spéciale. Comme l'année précédente, Mikkelsen finit le championnat à la troisième place, derrière ses coéquipiers Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala.

Andreas Mikkelsen retrouve l'équipe Volkswagen en 2016 aux côtés de son nouveau copilote, le Norvégien Anders Jæger, Ola Fløene s'étant engagé auprès de Mads Ostberg. Il termine sur la deuxième marche du podium lors du rallye Monte-Carlo et du rallye du Portugal avant de remporter les rallyes de Pologne et d'Australie. 

Malheureusement pour lui, Volkswagen se retire de la compétition fin 2016, et Andreas Mikkelsen peine à retrouver un volant, compte tenu de l'annonce tardive de son employeur.

Mikkelsen commence la saison 2017 au sein de l'équipe Škoda Motorsport, dans la catégorie WRC-2, avec laquelle il dispute 3 rallyes, où il l'emporte en WRC-2 au Monte-Carlo (signant même un deuxième temps lors du shakedown au milieu des WRC) et au Tour de Corse. Il est ensuite appelé par Citroën Racing pour tenter d'améliorer les résultats de l'équipe, en difficulté au championnat. Ses 2 premières courses avec la C3 WRC en Sardaigne et en Pologne sont difficiles pour le norvégien, confronté à une voiture rétive qu'il connaît peu, où il ne peut faire mieux que huitième et neuvième. Les choses s'améliorent en Allemagne, où, aidé par les qualités de la C3 sur asphalte, il termine au deuxième rang. Il choisit finalement de terminer la saison avec Hyundai World Rally Team pour les 3 derniers rallyes avant de signer un contrat de 2 saisons avec l'équipe coréenne.

Palmarès

Titres

Victoires

Victoires en championnat du monde des rallyes (WRC)

Victoires en championnat du monde des rallyes S2000 (S-WRC)

Victoires en Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Autres victoires

Résultats en championnat du monde des rallyes

Résultats en Intercontinental Rally Challenge

Distinction 
 Pilote norvégien de l'année Norges Bilsport Forbund (NBF) en 2012 (avec Ola Fløene).

Notes et références

Annexes

Liens externes 

Pilote de rallye norvégien
Naissance en juin 1989